Ange bleu peut désigner :
 l'Association L'Ange bleu, association de prévention et d'information concernant la pédophilie.
 l'Ange bleu, un cocktail.

En allemand : Blauer Engel
 L'Ange bleu (Der Blaue Engel) est un film allemand sorti en 1930.
 Ange bleu (Blauer Engel) est un label environnemental d'origine allemande.
 L'Ange bleu (The Blue Angel) est un film américain sorti en 1959.
 Der Blaue Engel est un prix cinématographique allemand.

En anglais : Blue Angel
 Blue Angels, patrouille acrobatique de la Marine américaine.
 Blue Angel, groupe de pop américain dont fit partie Cyndi Lauper.
 Blue Angel, actrice pornographique hongroise née en 1988.
Homonymie de titre